Hohenkirchen kan syfta på;

 Hohenkirchen, Georgenthal – en ort, tidigare kommun, Georgenthal, Thüringen
 Hohenkirchen, Espenau – en ort i Espenau i Hessen
 Hohenkirchen, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun och ort i Landkreis Nordwestmecklenburg i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern